Le tournoi de tennis de Marseille 2002 s'est déroulé au Palais des sports de Marseille du 11 au .

Faits marquants 
 Thomas Enqvist remporte le tournoi en simple pour la  en battant Nicolas Escudé en finale. Il empoche ainsi son  ATP.
 En double, Arnaud Clément et Nicolas Escudé s'imposent face à Julien Boutter et Max Mirnyi.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Lien interne 
 Saison 2002 de l'ATP

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
 
 

Tennis masculin en 2002
ATP 2002
Tennis en France en 2002
Tennis en février 2002